Žlutá karta může být:

 signalizace používaná ve sportu - viz článek Žlutá karta
 označení pro Mezinárodní očkovací průkaz (podle desek)